Gruffuydd ap Llywelyn kan syfta på:

 Gruffudd ap Llywelyn (1000–1063), kung av Wales
 Gruffudd ap Llywelyn ap Iorwerth (1200–1244), furste av Wales

Se även 
 Llywelyn ap Gruffydd